Os distritos do Paquistão () são a segunda principal divisão administrativa do Paquistão. Os distritos eram a terceira categoria de divisão administrativa do país, depois das províncias e das "divisões", até as reformas de agosto de 2000, quando as "divisões" foram abolidas. Os distritos agora formam a principal subdivisão do país num sistema de três divisões do governo local, com as divisões inferiores sendo compostas por cerca de 600 tehsils (incluindo a Caxemira) e mais de 6.000 conselhos locais (municípios).

Antes de 2001, havia 106 distritos no país. Entretanto, com a reorganização, este número foi reduzido para 102 com a fusão dos distritos de Karachi central, Karachi leste, Karachi sul, Karachi leste e Malir para formar o Distrito de Karachi. Os cinco distritos formavam a divisão de Karachi que foi abolida. O número de distritos subiu para 106 novamente em dezembro de 2004, quando quatro novos distritos foram criados na província de Sinde, dos quais um (Umercote) havia existido até 2000, enquanto três outros (Kashmore, Qambar e Jamshoro) foram criados.

Em maio de 2005, o governo da província de Punjab criou um novo distrito através da elevação do status de Nankana Sahib de tehsil do Distrito de Sheikhupura para um distrito independente.

Em Caxemira Livre, a segunda divisão administrativa é formada por três divisões administrativas com dez distritos. Em Guilguite-Baltistão há seis distritos divididos entre as regiões de Guilguite e Baltistão; Baltistão faz parte do Ladaque que está sob controle do Paquistão, enquanto outra parte dessa região está sob controle da Índia.

Visão geral

Território da Capital Islamabade

Baluchistão

Khyber Pakhtunkhwa

Punjab

Sind

Território Federal das Áreas Tribais

Caxemira Livre

Guilguite-Baltistão

Ver também 
Subdivisões do Paquistão

Ligações externas 

Detalhes do norte do Paquistão no Google Earth (com as fronteiras dos distritos)
Mapa atual dos distritos de Sind

Listas de subdivisões de países
Subdivisões de países da Ásia
Subdivisões administrativas de países de segundo nível
Subdivisões do Paquistão